Trierarchuncus (лат., возможное русское название — триерархунк) — род тероподовых динозавров из подсемейства Parvicursorinae семейства альваресзаврид, включающий единственный вид — Trierarchuncus prairiensis. Известен по ископаемым остаткам из отложений формации Хелл-Крик в Монтане, США, относящихся к верхнему мелу (верхний маастрихт). Является наиболее геологически молодым альваресзавридом и одним из последних нептичьих динозавров, вымершим в ходе мел-палеогенового вымирания, произошедшего приблизительно 66 млн лет назад. 

Вид и род были научно описаны Денвером Фаулером (Denver Fowler) и коллегами в 2020 году по трём когтевым фалангам из MD-I-2, включая голотип MOR 6622, дистальному концу лучевой кости и фрагментарному MT-III. Первая часть родового названия, Trierarch, означает «триерарх» (титул капитана триремы в классической Греции); вторая, uncus, переводится с латинского языка как «крюк». Видовое название означает «прерийный» и относится к равнинам восточной Монтаны, где был обнаружены остатки.

Филогения 
Кладограмма согласно Fowler et. al., 2020:

Примечания 

Динозавры мелового периода
Альваресзавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры Северной Америки
Фоссилии из меловых отложений США
Фоссилии, описанные в 2020 году
Таксоны, описанные Джеком Хорнером